Giuseppe Balducci ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Balducci (Komponist) (1796–1845), italienischer Komponist
 Giuseppe Balducci (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1917/1918 und 1922/1923